Medvedev (, , traslitterato Medvedjev)  è un cognome slavo di una certa diffusione (la parola come sostantivo significa "orso"). Lo portano alcune personalità e si può riferire a:

Astronomia 
 17000 Medvedev – asteroide del sistema solare

Persone 
 Aleksandr Medvedev, meglio noto come Šura – cantante russo
 Aleksej Medvedev – calciatore russo
 Andrej Medvedev – slittinista russo
 Andrij Medvedjev – ex tennista ucraino
 Daniil Medvedev – tennista russo
 Dmitrij Anatol'evič Medvedev – politico russo
 Dmitrij Nikolaevič Medvedev – partigiano sovietico
 Hennadij Medvedjev – calciatore ucraino
 Maksim Medvedev – calciatore azero
 Petr Mikhaĭlovich Medvedev – attore teatrale russo
 Roy Medvedev – storico russo, dissidente del regime sovietico, fratello gemello di Žores
 Žores Medvedev – biologo, storico e agronomo russo, fratello gemello di Roj

Pagine correlate 
Medved
 Medvedeva